NAD eller nad har flere betydninger:
 NAD Electronics
 Nikotinamidadenindinukleotid
 Noradrenalin